Robert Chapuis ist der Name folgender Personen:

* Robert Chapuis (Politiker) (* 1933), französischer Politiker
 Robert Lucien Chapuis (1935–2009), französischer Geistlicher, Bischof von Mananjary